La sigla o el código o el acrónimo o la abreviatura DJ, puede estar referido o vinculado con los artículos de Wikipedia que se enumeran a continuación:   

 Disc jockey (DJ) o pinchadiscos, persona que selecciona y mezcla música grabada propia o de otros compositores y artistas. para ser escuchada por una audiencia.
 Deejay, cantante de reggae que acompaña a un disc jockey.
 Dee Jay, personaje de la serie de videojuegos Street Fighter.
 DJ, canción del álbum Lodger de David Bowie.
 DJ, iniciales de la palabra Director de Juego (en inglés, Master o Dungeon Master), persona encargada de desarrollar, construir y dar vida, a una partida en un juego de rol.
 DJ, acrónimo de día juliano (la fecha juliana se utiliza en datación astronómica).
 DJ, iniciales de Promedio Industrial Dow Jones.
 .dj, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Yibuti.